Deáki Filep Sámuel (1713–1767) református lelkész
 Deáki Filep Sámuel (1784–1855) drámaíró, operaénekes, műfordító